Mânzătești se poate referi la:

 Mânzătești, Iași
 Mânzătești, Vaslui

Altele 
 Mânzu
 Mânzați
 Mânzălești
 Delușorul Mânzului
 Râul Mânza I
 Râul Mânza II
 Râul Mânzatul Mare